

Astronomia
 7361 Endres – asteroide della fascia principale

Persone
 Gustavo Endres – dirigente sportivo ed ex pallavolista brasiliano
 Karl Endres – cestista tedesco
 Murilo Endres – pallavolista brasiliano
 Thomas Endres – ex schermidore tedesco